Ursa se poate referi la:

 Ursa, Olt, localitate în județul Olt, Oltenia, România
 Râul Ursa, curs de apă, afluent al Dunării
 Ursa, companie producătoare de materiale izolante

Astronomie 
 Ursa Mare, constelație vizibilă din emisfera nordică. 
 Ursa Mică, constelație situată în emisfera nordică a cerului

Nume de familie 
 Mihaela Ursa (n. 1971) critic literar român

Vezi și 
 Urs (dezambiguizare)
 Ursu (dezambiguizare)
 Urși (dezambiguizare)
 Ursul (dezambiguizare)
 Ursoaia (dezambiguizare)